Бораты:

 Бораты — соли борной кислоты. 
 Бораты (минералы) — минералы, соли ортоборной кислоты Н3ВО3 и гипотетических полиборных кислот Н2В4О7 и Н3В5О9 и др., известно 85 природных боратов.
 Бораты (эфиры) — борорганические соединения, эфиры борной кислоты.

См. также 
 Борат (значения)